Il suo principale campo di studi è l'analisi quantitativa applicata all'economia e alla finanza. Già funzionario presso la CONSOB, è stato docente non accademico all'Università Bocconi e lecturer alla London Graduate School of Mathematical Finance; dal 2022 insegna politica economica all'Università di Roma La Sapienza ed econometria all'Università telematica San Raffaele. Dal 2020 al 2023 è stato direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel 2016 ha ricoperto per due mesi la carica di assessore al bilancio di Roma Capitale nell'amministrazione guidata da Virginia Raggi, mentre nel gennaio del 2023 è stato nominato assessore all'ambiente della regione Calabria.

Biografia

Nel 1994 si laurea in Economia all'Università Bocconi, e in seguito ottiene un dottorato di ricerca all'Università degli Studi di Brescia e un Master of Arts presso la Columbia University di New York, entrambi in ambito matematico.

Dopo una breve esperienza nel Market Research Department della Procter & Gamble, nel 1996 entra a far parte dell'Ufficio Ispettorato della CONSOB, di cui diviene direttore nel 2015 e che rappresenta in numerose occasioni di cooperazione istituzionale.

E' professore di Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Politica economica e Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, materia che insegna nei corsi post-laurea di vari atenei italiani ed esteri, ta cui la Bocconi e la London Graduate School in Mathematical Finance, un consorzio tra i gruppi di finanza matematica di diverse università londinesi (Birkbeck, Imperial, King’s, Brunel, LSE e UCL).
La sua attività accademica si è inizialmente centrata sull'analisi quantitativa applicata alla sorveglianza dei mercati finanziari, focalizzandosi sull’insider trading, individuazione di abusi di mercato e rischi dei prodotti strutturati. In tema di derivati e prodotti finanziari strutturati, ha tenuto corsi tecnici presso la Guardia di Finanza, la Scuola superiore della magistratura e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

È stato consulente tecnico di varie procure della Repubblica, e relatore di alcune Commissioni Parlamentari in materia di finanza ed economia.

A seguito dell’emanazione della legge sul risparmio, mette a punto un approccio di vigilanza, cosiddetto a tre pilastri, che viene recepito nel 2009 nella regolamentazione nazionale e formalizzato nel libro A Quantitative Framework to Assess the Risk-Return Profile of Non-Equity Products. Si tratta di un "set di indicatori probabilistici in grado di identificare per ogni prodotto finanziario non-equity l’orizzonte minimo di investimento, il grado di rischiosità e la redditività potenziale".

Nel 2013 ha pubblicato il libro La moneta incompiuta, nel quale analizza le politiche economiche della BCE.

Nel 2016 il prefetto Tronca, commissario straordinario di Roma Capitale, lo nomina membro della propria segreteria tecnica , nella quale partecipa, tra le altre cose al censimento degli immobili del Comune. Dal 6 luglio dello stesso anno, diventa assessore nell'amministrazione di Virginia Raggi, ottenendo deleghe al bilancio, alle partecipate, al patrimonio, alle politiche abitative e alla spending review. Si dimette poco dopo, il 1º settembre, a suo dire «per un deficit di trasparenza».

Dal 31 gennaio 2020 al 12 gennaio 2023 è direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla guida della quale non viene riconfermato.

Procedimenti giudiziari 
Inchiesta su presunto abuso d'ufficio. Minenna nel 2021 è stato oggetto di alcuni esposti all'autorità giudiziaria presentati da alcuni ex dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei quali viene indagato dalla Procura della Repubblica di Roma con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio per asseriti sprechi di denaro pubblico.

Pubblicazioni 
 The Incomplete Currency. Wiley, 2016. 
 La moneta incompiuta. Il futuro dell'Euro e le soluzioni per l'Eurozona, seconda edizione riveduta e ampliata, Ediesse, 2016. 
 La moneta incompiuta, Ediesse, 2013. 
 A Quantitative Framework to Assess the Risk-Return Profile of Non-Equity Products, Risk Books, 2011. 
 Options Pricing via Quadrature, Risk Books, 2008. 
 A Guide to Quantitative Finance - Tools and Techniques for Understanding and Implementing Financial Analytics, Risk Books, 2006.

Onorificenze

Note

Collegamenti esterni 
 

Ufficiali OMRI